Schloemilch oder Schlömilch ist der Familienname folgender Personen:

 Oskar Schlömilch (1823–1901), deutscher Mathematiker
 Wilhelm Schloemilch (1870–1939), deutscher Elektrotechniker